Cleidochasmatidae är en familj av mossdjur. Cleidochasmatidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Cleidochasmatidae finns 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Cleidochasmatidae